Die Handball-Regionalliga 2000/01 wurde in sechs Ligen ausgespielt. Die Regionalliga Mitte, die von den fünf Regionalverbänden gemeinsam getragen wurde, wurde neu gegründet. Außerdem wurden in den Regionalligen West und Süd die Staffeln Nord und Süd zusammengelegt. Um in allen Ligen die Regelstärke von 16 Teilnehmern zu erreichen, wurden einige Mannschaften umgruppiert. Die sechs Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord 

 Der Soester TV wechselte in die Regionalliga West.

Regionalliga Nordost 

 Die SG BW Ahlbeck-Heringsdorf benannte sich in HSV BW Insel Usedom um.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2000/01

 Die Lenneper TG schloss sich mit dem TV Hasten zur HG LTG/HTV Remscheid zusammen.

Regionalliga Mitte 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga Mitte 2000/01

Regionalliga Südwest

Regionalliga Süd 

 Die TG Landshut zog sich zurück.
 Die HG Rothenburg benannte sich in TSV 2000 Rothenburg um.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Mitte
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2000/01